Лесаун () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Население — 267 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры